

События 
 1 января — выходит первая почтовая марка Франции.
 12 января — восстания против австрийских войск в Палермо, Сицилия.
 8 февраля — в Риме революционерами провозглашена Римская республика.
 23 февраля — восстание в Тоскане, великий герцог Леопольд II бежал из Флоренции.
 5 марта — через сутки после истечения срока полномочий Джеймса Нокса Полка присягу президента США принёс Закари Тейлор. Из-за религиозных убеждений Тейлор отказался присягать в воскресенье, в результате Штаты в течение суток оставались без президента.
 7 марта — в Австрийской империи опубликована конституция, октроированная императором Францем Иосифом 4 марта. Рейхстаг Австрии распущен.
 20 марта — сардинский король Карл Альберт нарушил перемирие 1848 года и возобновил войну с Австрией.
 21 марта — сардинская армия разбита австрийцами у Мортары.
 23 марта
 Сардинская армия наголову разбита при Новаре войсками Йозефа Радецкого.
 После поражения в Австро-итальянской войне отрёкся от престола и выехал в Португалию король Сардинского королевства Карл Альберт. Престол занял его сын Виктор Эммануил II.
 26 марта — новый король Сардинского королевства Виктор Эммануил II заключил перемирие с фельдмаршалом Йозефом Радецким, по которому австрийская армия занимала Ломбардию и Венецианскую область.
 28 марта
 В церкви Святого Павла во Франкфурте прусский король Фридрих Вильгельм IV в результате проведённых выборов получил титул наследного кайзера Германии.
 Учредительное собрание Тосканы провозгласило писателя Франческо Гверрацци диктатором.
 29 марта — Великобритания аннексировала Пенджаб.
 12 апреля — в результате восстания во Флоренции свергнут и арестован диктатор Тосканы Франческо Гверрацци. Восстановлена монархия.
 13 апреля — Венгрия провозглашает независимость. На следующий день опубликована Декларация независимости и низложена династия Габсбургов.
 14-21 апреля — Голод в Ирландии (1845—1849): 96 жителей работного дома в Бэллинроуб умерли в течение недели от голода и болезней.
 24 апреля — венгерская армия освободила Пешт.
 27 апреля — Джузеппе Гарибальди ввёл революционные войска в Рим, чтобы защищать его от французской армии.
 2 мая — Лайош Кошут избран Верховным правителем Венгрии.
 3 мая — начало майского восстания в Дрездене.
 6 мая — созван конгресс рабочих союзов Рейнской провинции и Вестфалии.
 13 мая — избрано Законодательное собрание Франции.
 15 мая
 Войска Королевства обеих Сицилий вступили в Палермо и подавили восстание республиканцев на Сицилии.
 Государство Лос-Альтос включено в состав Гватемалы.
 16 мая — Карл Маркс выслан из Германии.
 21 мая — встреча императора Австрии Франца-Иосифа и императора России Николая I в Варшаве. Россия согласилась помочь в подавлении революции в Венгрии.
 28 мая — начало работу Законодательное собрание Французской республики.
 9 июня — в Испании завершена Вторая карлистская война.
 13 июня — разогнана организованная левой «партией Горы» манифестация в Париже. Депутаты «Горы» арестованы, её лидер Александр Людрю-Роллен бежал в Лондон.
 18 июня — русская армия перешла границы Венгрии.
 3 июля — французские войска вступили в Рим. Римская республика капитулировала.
 13 июля — венгерская армия сдала Буду и Пешт.
 14 июля — генерал  заявил о восстановлении в Риме светской власти папы римского.
 27 июля — в Порту (Португалия), в эмиграции, скончался бывший король Сардинского королевства Карл Альберт, отрёкшийся от престола в марте.
 31 июля — венгерская армия разбита при Шегешваре, погиб Шандор Петефи.
 6 августа — между Австрийской империей и Пьемонтом в Милане заключён мирный договор, по которому Сардинский король отказался от всяких территориальных претензий и платил Австрии контрибуцию в 65 млн.франков. Закончена Австро-итальянская война.
 7 августа — повстанческая армия Рафаэля Карреры вновь вступила в столицу Гватемалы. Каррера оставил на посту временного президента Мариано Паредеса, став главнокомандующим.
 9 августа — венгерская армия разбита при Темешваре.
 11 августа — Лайош Кошут передал полномочия Верховного правителя Венгрии командующему армией Артуру Гёргею.
 13 августа — Венгерская война: вождь венгерских повстанцев Гёргей капитулировал перед армией И. Ф. Паскевича. Тот доложил Николаю I: «Венгрия у ног Вашего императорского величества».
 24 августа — после четырёхмесячной осады Венеция занята австрийскими войсками.
 26 августа — Республика Гаити провозглашена Гаитянской империей, президент Фаустин Эли Сулук стал императором Гаити под именем Фостена (Фаустина) I.
 21 сентября — император Гаити Фостен I учредил военный орден Святого Фостена и гражданский Орден Гаитянского Почётного легиона.
 6 октября — в трансильванском Араде расстреляны 13 лидеров Венгерской войны за независимость.
 31 октября — президент Франции Луи Наполеон Бонапарт отправил в отставку кабинет Одилона Барро, оставил пост премьер-министра вакантным и объявил манифестом о переходе к личному президентскому правлению.
 25 ноября — суд приговорил петрашевцев, включая Ф. М. Достоевского, к расстрелу. 3 января 1850 года после инсценировки расстрела осуждённым объявлено помилование.

События без точных дат 
 Американские промышленники изобрели первый аппарат для получения сгущённого молока с сахаром.
 В Лондоне основано Арундельское общество.

Наука

Литература

Железнодорожный транспорт

Архитектура

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1849 году
 8 января — Степан Осипович Макаров, русский адмирал. (ум. 1904)
 18 января — Эдмунд Бартон, первый премьер-министр Австралии в 1901 — 1903 годах (ум. 1920)
 22 января — Юхан Август Стриндберг, шведский писатель (ум. 1912).
 26 января — Пётр Алексеевич Алексеев, русский рабочий-революционер (убит 1891).
 3 февраля — Нагида Руфь Лацарус, немецкая писательница; жена писателя Макса Реми (нем. Max Remy; 1839—1881), затем доктора философии Морица Лацаруса (ум. 1928).
 7 марта — Лютер Бёрбанк, американский биолог и селекционер (ум. 1926).
 19 марта — Альфред фон Тирпиц, немецкий военный деятель (ум. 1930).
 24 апреля — Жозеф Симон Галлиени, маршал Франции, участник колониальных войн и Первой мировой войны, военный министр Франции в 1915—1916 годах (ум. 1916).
 29 июня — Сергей Юльевич Витте, граф, русский государственный деятель (ум. 1915).
 19 июля — Фердинанд Брюнетьер, французский писатель, критик («Эволюция жанров в истории литературы») (ум. 1906).
 29 июля — Макс Нордау, австрийский философ и лидер сионизма (ум. 1923).
 14 сентября — Иван Петрович Павлов, русский биолог, лауреат Нобелевской премии по медицине (ум. 1936).
 19 сентября — Николай Григорьевич Егоров, русский физик. (ум. 1919)
 10 октября — Карл Ланг, немецкий метеоролог и педагог; член Леопольдины (ум. 1893).
 24 ноября — Фрэнсис Бёрнетт, английская писательница и драматург (ум. 1924).
 28 ноября — Василий Антонович Канский, российский лингвист, филолог, переводчик и педагог.
 6 декабря — Август фон Макензен, немецкий фельдмаршал (ум. 1945).
 Эльвира Репетто-Тризолини — итальянская оперная певица, колоратурное сопрано (ум. 1922).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1849 году
 3 апреля
 Юлиуш Словацкий, польский поэт.
 Мухаммед Али Египетский, хедив Египта в 1805—1848 годах (род. 1769).
 18 апреля — Карл Иванович Росси, петербургский архитектор.
 10 мая — Кацусика Хокусай, японский художник укие-э, иллюстратор, гравёр, писатель.
 11 мая — Жюли Рекамье, хозяйка знаменитого салона наполеоновской Франции.
 19 мая — Николай Иванович Шредер — российский государственный деятель, поручик и действительный статский советник, гражданский губернатор Рязанской, Орловской и Витебской губерний. (род. 1780).
 28 мая — Энн Бронте, английская писательница.
 12 июня — Анджелика Каталани, итальянская оперная певица.
 15 июня — Джеймс Нокс Полк, 11-й президент США (скончался через 3 месяца после окончания срока).
 27 июля — Карл Альберт, король Сардинского королевства в 1831—1849 годах (род. 1798).
 25 сентября — Иоганн Штраус (старший), австрийский композитор.
 7 октября — Эдгар Аллан По, американский писатель, поэт и литературный критик.
 17 октября — Фредерик Шопен, знаменитый польский композитор и пианист, представитель романтизма в музыке.
 28 октября —  (род. ), австрийский придворный, землевладелец и военный, граф, барон, генерал-фельдмаршал, Верховный главнокомандующий Национальной гвардии.

См. также

Примечания